De Straalzwammen of Actinobacteria zijn symbiotische bacteriën met een aantal schimmel-achtige kenmerken. Een voorbeeld van zo'n symbiose is die met de els. Ze leven in de knolletjes aan de wortels van de elzen en zorgen er dan voor dat de els een onafhankelijke aanvoer van stikstof heeft en zich geen zorgen hoeft te maken over andere concurrerende planten.

Zie ook
Actinomyces (Straalzwam)
Nitrogenase

Bacterie